Кульбаево-Мараса () — село в Нурлатском районе Республики Татарстан, административный центр Кульбаево-Марасинского сельского поселения.

География 
Село расположено на левом берегу реки Мараса в 56 км к северо-западу от Нурлата и в 130 км к юго-востоку от Казани. Вдоль северной окраины села проходит автодорога Базарные Матаки — Нурлат.

История 
Село основано во 2-й половине XVII века. В XVIII веке — первой половине XIX веков жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, кузнечным и бондарным промыслами, изготавливали кожаную обувь. В начале XX века в Кульбаево-Мараса функционировали земская школа (открыта в 1900), 30 кузниц, 2 спичечные фабрики, 2 магазина, 17 мелочных лавок. В этот период земельный надел сельской общины составлял 4706 десятины.

По сведениям переписи 1897 года, в деревне Кульбаево-Леураса Чистопольского уезда Казанской губернии жили 2717 человек (1338 мужчин и 1379 женщин), из них 2706 мусульман.

До 1920 село входило в Старо-Альметевскую волость Чистопольского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Чистопольского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года в Билярском, с 1 февраля 1963 года в Октябрьском (Нурлатском) районах.

Демография 
Численность населения — 704 человека (2010), в основном татары.

Известные уроженцы 
 Махмуд Фуад Туктаров (1880 — 1938) — общественный деятель, юрист, журналист, член Всероссийского учредительного собрания.
 Габдулла Кариев (настоящее имя и фамилия — Миннибай Хайруллин (1886 — 1920) — татарский актёр и режиссёр. Один из основоположников татарского национального театра.
 Сайфи Абруй Саляховна (1889 — 1960) — педагог, журналист, переводчик, писатель.
 Ахмадзаки Сафиуллин (1896 — 1995) — татарский богослов, имам казанской мечети аль-Марджани, духовный наставник ряда известных исламских богословов.
 Мингалимова Роза Габбасовна (род. 1931) — врач, кандидат медицинских наук (1969). Заслуженный врач Чувашской АССР (1990).
 Юлдашев Кияметдин Исхакович (1890 — 1955) — татарский поэт, директор Татгосиздата (1927—1935), отец академика Алмаза Юлдашева
 МИНДУБАЕВ Адип Сахипович (1929-1998), партийный административный работник. С 1960 на партийной работе в Казани. В 1973-1976 министр культуры ТАССР. В 1976-1985 заведующий отдела Татарстанского обкома КПСС. В 1985-1989 председатель Гос. комитета ТАССР по делам издательств в, полиграфии и книжной торговли. Депутат ВС ТАССР в 1971-1985.

Инфраструктура 
Средняя школа, дом культуры, библиотека. Мечеть. В селе расположен музей Габдуллы Кариева

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Нурлатского района